Sala hace referencia a los siguientes artículos de referencia de Wikipedia:

Habitaciones
Sala blanca
Sala Capitular, estancia de un monasterio donde se lee el capítulo.
Sala de espera, lugar de descanso destinado a la espera de un suceso.
Sala de estar, habitación de una vivienda.
Sala de lectura, espacio destinado a la lectura en una biblioteca.
Sala de máquinas, habitación con máquinas.
Sala de Mapas, sala de la Casa Blanca.
Sala de Situaciones de la Casa Blanca, centro de conferencias y de control en la Casa Blanca.
Sala Oval, despacho del presidente de los Estados Unidos.
Sala de clase, aula.
Sala de las cien columnas, porche que sostiene la plaza del Parque Güell.
Sala de consumo supervisado, estancias par el consumo supervisado de drogas.
Sala de armas, salón en el que los oficiales, cadetes o alumnos se ejercitan con las armas.

Establecimientos
Sala Bagdad, local de espectáculos porno de Barcelona.
Sala de cine o sala de proyección, cine.
Sala de conferencias, sala equipada para dar conferencias.
Sala de exposición, espacio de exhibición de arte.
Sala de reuniones, sala destinada a celebrar reuniones de negocios, sociales o de formación.
Sala Muncunill

Espacios culturales
Sala de Conciertos de Estocolmo
Sala de Conciertos de Lucerna
Sala São Paulo
Sala Lavardén
Sala Kontainer Aretoa
Sala El Farol
Sala Rubén Darío
Sala Polivalenta
Sala Pleyel
Sala Razzmatazz

Instituciones
Sala de Jurados y Justicias de Teulada
Sala de Representantes, organismo de gobierno de Buenos Aires en el siglo XIX.
Sala de Alcaldes de Casa y Corte

Lugares
Sala, pequeña localidad de Suecia.
Sala, municipio de Suecia.
Sala, pequeña localidad de Letonia.
Sala, municipio de Letonia.

Varios
Sala de urgencias, serie de televisión.
Sala de Peligro, instalación de X-Men.
Sala de Parejas. 
Sala de autopsias número 4, relato corto de Stephen King.
Sala china, experimento mental.
Sala de antepasados de Karnak.
Sala de los Menesteres, lugar ficticio de Harry Potter.
Sala de extracción de miel.
Sala 10, agrupación deportiva de Zaragoza.

Otros 
Fútbol sala, deporte de balón.
Portero de sala, servidores de palacio que guardaban la primera puerta.

Enlaces externos